Yağız ist der Familienname folgender Personen:

 Özge Yağız (* 1997), türkische Schauspielerin
 Samim Yağız (* 1950), türkischer Fußballspieler